Бигби () — название нескольких терминов.

Фамилия 
 Бигби, Лайл — американский бейсболист, питчер.
 Бигби, Карсон — американский бейсболист, аутфилдер, младший брат Лайла.

Топоним 
 Бигби — невключённая территория в округе Вашингтон (Алабама, США)
  — невключённая территория в округе Монро (Миссисипи, США)
  — невключённая территория в округе Ноксуби (Миссисипи, США).

Другое 
  — кратер на Марсе.

См. также 
 Бигби Волк () — вымышленный персонаж американской серии комиксов Fables.